Gia Lộc (huyện in Hải Dương) 
Gia Lộc (thị trấn in Hải Dương)
Gia Lộc (Lạng Sơn)
Gia Lộc (Tây Ninh)